Dolní Lhota  ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Dolní Lhota u Ostravy (Klein Ellgoth), Gemeinde im Okres Opava
 Dolní Lhota u Luhačovic (Unterlhotta), Gemeinde im Okres Zlín
 Dolní Lhota, Ortsteil von Načeradec im Okres Benešov
 Dolní Lhota, Ortsteil von Janovice nad Úhlavou im Okres Klatovy
 Dolní Lhota, Ortsteil von Stráž nad Nežárkou im Okres Jindřichův Hradec
 Dolní Lhota (Svojanov), Ortsteil von Svojanov im Okres Svitavy
 Dolní Lhota, Ortsteil von Blansko im Okres Blansko